Ситниковское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Ситниковское сельское поселение — в Нижнеомском районе Омской области.
 Ситниковское сельское поселение — в Омутинский район Тюменской области.

См. также 
 Ситниковский сельсовет